Sparaxis är ett släkte av irisväxter. Sparaxis ingår i familjen irisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Irisväxter
Sparaxis